Сен-Ремі́-Бланзі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 85 км на північний схід від Парижа, 105 км на південний схід від Ам'єна, 45 км на південний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 86 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 228,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Ремі-Бланзі на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Ремі-Бланзі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Ремі-Бланзі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Ремі-Бланзі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена